Yozgat ou Iozgate é uma província () do centro da Turquia, situada na região (bölge) da Anatólia Central (İç Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Províncias da Turquia
Províncias da Região da Anatólia Central